A18 oder A 18 steht für:
 eine Lokomotivbaureihe, siehe Elsaß-Lothringische A 18

Autobahnen:
 Autobahn 18 in Belgien
 Autobahn A18 in der Schweiz
 Autoestrada A18 in Portugal
 Autoroute A18, Frankreich
 Autostrada A18 in Italien
 Autostrada A18 in Polen
 Bundesautobahn 18 in Deutschland (ehemals geplant)
 Rijksweg 18 in den Niederlanden
 A18 (Kasachstan)

A18